Plaats in Indonesië
 Ngunggahan (Eromoko), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Ngunggahan (Bandung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java